Uranium One — международная группа компаний, входит в контур управления группы компаний TENEX Госкорпорации «Росатом», один из крупнейших в мире уранодобывающих холдингов с диверсифицированным портфелем активов в Казахстане, США, Танзании, Намибии. В Uranium One входят АО «Ураниум Уан Груп» (Россия), Uranium One Inc. (Канада), Uranium One Holding (Нидерланды) и ряд других компаний.

По итогам 2020 года уранодобывающие предприятия Uranium One в Казахстане произвели 4 276 т урана (пропорционально доле владения в СП), что вывело компанию на третье место среди крупнейших производителей урана в мире. По состоянию на 31 декабря 2020 года минерально-сырьевая база предприятий Uranium One по стандартам международной отчетности составила 187 тыс. тонн урана, 93 % из которых относятся к категориям измеренные и выявленные.

Uranium One также занимается перспективными неурановыми проектами в области добычи цветных, редких и редкоземельных металлов (литий, кобальт и др.), а также развивает новые направления бизнеса в сфере низкоуглеродной энергетики и возобновляемых источников энергии, в том числе поставки биотоплива.

История 
В 2005 году Southern Cross Resources и Aflease Gold and Uranium Resources Ltd, владеющие урановыми активами в ЮАР и в Австралии, объявили об объединении под названием SXR Uranium One Inc. В 2007 году Uranium One Inc зарегистрирована в качестве публичной компании на фондовой бирже в Торонто.

В 2007 году Uranium One Inc. приобретает UrAsia Energy Ltd., владеющую 70 % акций предприятия «Бетпак Дала» (сейчас «ЮГХК») с урановыми рудниками «Акдала» и «Южный Инкай», а также 30 % акций предприятия «Кызылкум» (сейчас «Хорассан У») с рудником Харасан в Казахстане.

С 2007 по 2010 год Uranium One Inc. приобрела ряд урановых активов в США, включая рудник Willow Creek..

В июне 2009 года Атомредметзолото (АРМЗ), дочернее предприятие Росатома, приобрело 16,6 % акций Uranium One в обмен на 50 % долю в проекте добычи урана на Каратау совместно с Казатомпромом. В июне 2010 Uranium One получила 50 % и 49 % доли в казахстанских проектах добычи урана Акбастау и Заречное. В обмен на это АРМЗ повысила свою долю в Uranium One до 51 %. Соглашение позволило Uranium One увеличить на 60 % годовую добычу урана, с 10 до 16 миллионов фунтов. Сделка получила одобрение антимонопольных органов Казахстана, Канады и комитета США по иностранным инвестиция CFIUS и была закончена к концу 2010 года.

В 2011 году Uranium One становится четвертым в мире производителем урана.

В 2012 году Uranium One Inc. становится оператором проекта «Mkuju River» в Танзании и приобретает у АО Атомредметзолото 13,9 % акций.

В 2013 году АРМЗ получил полный контроль над Uranium One, компания произвела делистинг на бирже и перешла в прямое управление Росатома.

Акционерное общество создано в 2014 году в качестве стратегического центра для управления урановыми активами, консолидации опыта и содействия дальнейшему развитию дивизиона в качестве лидера на мировом рынке урана. Местонахождение в Москве.

С 2019 году Uranium One решением ГК Росатом включено в контур управления АО «Техснабэкспорт» (мировой бренд TENEX).

Руководство 
 Андрей Шутов Президент АО «Ураниум Уан Груп»
 Александр Рябченко Управляющий директор Uranium One Holding N.V
 Анзор Индорбаев Управляющий директор Uranium One Holding N.V.
 Александр Федотов Президент Uranium One Americas, Inc.

Деятельность

Разведка и добыча урана 
Uranium One занимается добычей природного урана в Казахстане, а также разведкой и подготовкой к освоению урановых месторождений в Танзании и в Намибии. Урановый рудник в США находится на консервации из-за низких цен на уран. На действующих месторождениях урановая руда добывается методом скважинного подземного выщелачивания (СПВ).

Технология скважинного подземного выщелачивания (СПВ) является безопасным, проверенным и основным методом добычи урана, применяемым Uranium One. За последние десять лет доля урана, полученного по технологии СПВ, увеличилась во всем мире с 20 % до 50 % в сравнении с другими методами добычи.

Технология СПВ влечет за собой более низкие капитальные и эксплуатационные затраты, а также гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем подземная добыча или добыча открытым способом. В результате применения СПВ минимальным изменениям подвергается природный ландшафт, не образуется остатков пустой породы — отвалов, не образуется хвостохранилищ с отходами переработки руд, а водоносные горизонты со временем восстанавливаются. После завершения добычи состав грунтовых вод восстанавливается до начального состояния, определенного в рамках оценки воздействия на окружающую среду до начала операций. После вывода из эксплуатации скважины ликвидируются, технологические установки демонтируются, участки земной поверхности рекультивируются, после чего территория возвращается для дальнейшего использования.

Казахстан 
Казахстан является лидером по производству природного урана обеспечивающим более 40 процентов мирового объема урана (22,808 тонн урана в 2019 году). Весь уран в стране добывается методом скважинного подземного выщелачивания. Казахстан располагает 26 % всех известных мировых урановых ресурсов в низкой ценовой категории до 80 долларов США за 1 кг урана.

Uranium One является крупнейшим иностранным производителем урана в Казахстане, участвуя в совместных с национальной атомной компанией Республики Казахстан — НАК «Казатомпром» уранодобывающих предприятиях: «Акдала», «Южный Инкай», «Каратау», «Акбастау», «Заречное» и «Харасан».

США

Willow Creek 
«Уиллоу Крик» (Willow Creek) — урановый рудник подземного скважинного выщелачивания, расположенный в уранорудном бассейне Паудер-Ривер на территории округов Джонсон и Кэмпбелл (штат Вайоминг, США). 9 июля 2018 года на руднике прекращена добыча урана, и он переведён в режим консервации.

Помимо разработки уранового рудника «Уиллоу Крик», Uranium One занимается рядом геологоразведочных проектов в бассейне реки Паудэр, штат Вайоминг, в том числе «Людман» (Ludeman), «Аллеманд Росс» (Allemand Ross), «Мур Ранч» (Moore Ranch) и «Барж» (Barge), а также в «Грейт Дивайд Басин» (Great Divide Basin), в том числе «Антилоп» (Antelope) и «ДЖЭБ» (JAB). Разведочные работы в настоящее время приостановлены.

Танзания

Mkuju River Project 
Mkuju River — урановое месторождение, расположенное в южной части Танзании (470 км к юго-западу от г. Дар-эс-Салам напрямую и 1000 км по шоссе).

Владелец проекта Mkuju River — компания Mantra, входит в контур Госкорпорации «Росатом». Mantra имеет специальную лицензию на добычу полезных ископаемых, выданную Министерством энергетики и минеральных ресурсов Танзании.

Проект Mkuju River с месторождением Nyota является одним из крупнейших в мире урановых проектов с запасом ресурсов в 152 млн тонн руды. С 2017 года до 2020 году проект находился в стадии технического обслуживания, после чего было принято решение о возобновлении работ. Летом 2021 начинается этап подготовки инфраструктуры проекта -создание надежного подъездного пути к объекту по границе Национального парка «Ньерере», начале подготовки инфраструктуры и тестовых работ.

Намибия 
В Намибии дочерняя компания Uranium One Headspring Pty. ведет геологоразведочные работы с целью открытия новых месторождений урана. Геологоразведочные и опытные работы запланированы до 2027 года.

Биотопливо 
В рамках общей стратегии Госкорпорации «Росатом» по развитию низкоуглеродной энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Uranium One развивает новое перспективное направление бизнеса — продвижение российского биотоплива на мировом рынке.

В качестве топлива для производства энергии использует переработанные биологические отходы, попутно решаются вопросы утилизации отходов лесо- и агропромышленного комплексов, лигнина и торфа. Таким образом Uranium One продвигает ответственное отношение к ресурсам и рациональные модели потребления, способствуя развитию экологически безопасных технологий безотходного производства.

В рамках нового направления бизнеса Uranium One с 2020 года осуществляет коммерческие поставки европейским заказчикам закупленных у российских производителей древесных топливных гранул (пеллет).

Uranium One осуществляет деятельность в строгом соответствии с международными стандартами, и в 2019 году прошел международную сертификацию по стандартам FSC и SBP, подтверждающую качество и происхождение сырья.

Социальная ответственность 
Казахстан

Совместные предприятия в Казахстане проводят различные мероприятия по улучшению качества жизни населения в деревнях, расположенных недалеко от промышленных площадок, в том числе программы поддержки ветеранов войны, обеспечению семей с низким уровнем доходов и одиноких матерей продуктами питания, а также организации уличного освещения в деревнях.

Танзания

В 2020 году в рамках программы КСО в ряд образовательных учреждений региона было передано необходимое оборудование и материалы, повышающие качество оказываемых услуг. В целях улучшения состояния здоровья и повышения качества жизни и реабилитации детей, в том числе с особыми потребностями, проведены различные мероприятия по оснащению специализированных учреждений оборудованием и техникой. Также была оказана поддержка министерству природных ресурсов и туризма Танзании в деятельности по поддержке экологического равновесия Национального парка.

Ссылки 
 ИТ

Примечания

Ссылки 
 Сайт uranium1.com
 Русскоязычный раздел сайта uranium1.com
 SEDAR company profile  

Горнодобывающие компании Канады
Добыча урана
Росатом
Компании Канады